Les Trois Intermezzi pour piano, op.117, sont un recueil de trois pièces pour piano seul composé en  par Johannes Brahms.

Ces trois pièces sont :
 Andante moderato en mi bémol majeur ;
 Andante non troppo e con molta espressione en si bémol mineur ;
 Andante con moto en ut dièse mineur.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des œuvres de Johannes Brahms

Liens externes 

Œuvre pour piano de Johannes Brahms